Jules Verne – scrittore francese
 ATV-001 Jules Verne – veicolo spaziale
 Jules Verne – cratere di impatto sulla faccia nascosta della Luna
 Jules Verne (A 620) – nave atelier polivalente – della marina militare francese
 Jules Verne (A 640) –  nave rifornimento per sottomarini e poi nave atelier della marina militare francese